Шашков Семен Александрович (род. , Свердловск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в «ЕВРАЗ-Юниор» (Екатеринбург), затем перешёл в ЦСКА-молодёжная, ЦСКА «Тринта», ЦСКА-2 (все – Москва). С 2009 по 2012 выступал за команду «Урал» (Екатеринбург), в составе которого стал чемпионом Суперлиги 2011/2012. В рамках Суперлиги в сезоне 2011/2012 Семён провел 37 игр, набирая 9.9 очков и выполняя 3 подбора в среднем за матч.

28 июня 2012 года Семён Шашков перешёл в баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в аренду на один сезон из БК «Урал».
В 2013 году подписал новое соглашение с «Нижним Новгородом». Контракт рассчитан на два года и заключен по схеме 1+1, с приоритетной опцией клуба на второй год сотрудничества. 31 октября 2013 года БК «Нижний Новгород» расторг контракт с Семёном Шашковым по обоюдному согласию.

В сентябре 2016 года Шашков стал игроком «Олимпии», но в декабре словенский клуб расторг контракт с Семёном.

В январе 2017 года Шашков подписал контракт с «Иркутом», в составе которого стал серебряным призёром Суперлиги.

В июле 2017 года Шашков перешёл в «Уралмаш». В Суперлиге-2 Семён в среднем за матч проводил на площадке 23 минуты и набирал 9 очков, 2 передачи и 1 перехват.

В июле 2018 года продолжил карьеру в новообразованном баскетбольном клубе «Восток-65».

Сборная России 
Выступал за юношескую сборную России на чемпионате Европы-2007 (до 18 лет) и молодёжную сборную России на чемпионате Европы-2009 (до 20 лет).

Профиль игрока 
Семён Шашков обладает отличными физическими данными для форварда, при росте 205 см его отличают длинные руки, отменная скорость, прыжок и  дриблинг. Переводы на скорости, обыгрыш на ведении, способность в проходах  менять направление движения, делать смены ритма, перевод мяча, финт или евростеп. Все его выше перечисленные качества вкупе с его размерами, длинными руками, прыгучестью колоссально осложняют жизнь для игроков опекающих его. Семён старателен в защите. К явным недостаткам Шашкова можно отнести недостаточно стабильный бросок с дистанции. Вынос на бросок у него медленный и при этом он не слишком сильно выпрыгивает.

Достижения 
  Чемпион Суперлиги: 2011/2012
  Серебряный призёр Суперлиги: 2016/2017
  Серебряный призёр Суперлиги-2 дивизион: 2021/2022
  Бронзовый призёр Суперлиги-2 дивизион: 2017/2018

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Баскетболисты 3×3 России
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Иркут»
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Русичи»